Copa Desafío puede referirse a:

 Copa Desafío de la AFC, fue un torneo de selecciones de fútbol, en el cual tomaban parte los equipos de países emergentes (los tres de últimos del ranking) de cada una de las cuatro zonas de la Confederación Asiática de Fútbol.
 Copa Desafío (básquetbol), La Copa Desafío fue una copa de básquetbol que se disputaba en Argentina.